bands
 Darlin' (band), Franse rockband
 Allo Darlin', Britse Indiepop-band

album
 Darlin' (Tom Jones), album van Tom Jones (1981)

nummers
 Darlin' (Beni), single van Beni (2011)
 Darlin' (Bob Sinclar), single van Bob Sinclar (2001)
 Darlin' (D'erlanger), single van D'erlanger (1990)
 Darlin' (Granrodeo), single van Granrodeo (2008)
 Darlin' (SuG), single van Sug (2017)
 Darlin' (The Beach Boys), single van The Beach Boys (1967)
 Dear Darlin', single van Olly Murs (2013)
 Sweet Darlin', single van Martha Reeves & The Vandellas (1968)

Zie ook 
 Darling (doorverwijspagina)